Sengoku peut désigner :
 l'époque Sengoku : une période de l'histoire japonaise ;
 Sengoku Raiden Championship : un ancien championnat japonais de Mixed martial arts ;
 Sengoku, une station du métro de Tokyo sur la ligne Mita à Tokyo ;
 une série de jeux vidéo :
 Sengoku,
 Sengoku 2,
 Sengoku 3 ;
 Sengoku (2011), jeu de grande stratégie développé par Paradox Development Studio et édité par Paradox Interactive ;
 Sengoku, dit « le Bouddha » : un personnage du manga .
Nadeko Sengoku est un personnage de la série Monogatari (apparition dans Bakemonogatari)

Articles connexes